Le tournoi de tennis d'Ogden est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, classée en catégorie Futures, se dispute du 21 au .

Sherry Acker remporte le simple dames. En finale, elle bat Trey Lewis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Mary Carillo.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Ogden
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Ogden
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en janvier 1980